Boekt (Heusden-Zolder), dorp in Heusden-Zolder, Limburg
Boekt (Steenokkerzeel), dorp in Steenokkerzeel, Vlaams-Brabant